Röhrenbrücke steht für

 eine veraltete Bauform von Eisenbahnbrücken (z. B. die Britanniabrücke)
 eine nicht mehr bestehende Wasserleitungsbrücke in München, siehe Röhrenbrücke (München)